El rulrul ferruginós (Caloperdix oculeus) és una espècie d'ocell de la família dels fasiànids (Phasianidae) que habita la selva humida de la Península de Malacca, Borneo i Sumatra. És l'única espècie del gènere Caloperdix.

Referències 

Perdicins